2 miejscowości w Estonii:
 Ulvi – wieś w prowincji Ida Viru, w gminie Avinurme.
 Ulvi – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Rägavere.

Osoby:
 Ulvi Cemal Erkin (1906–1972) – turecki kompozytor.
 Ulvi Uraz (1921–1974) – turecki aktor i reżyser.